Raberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Raberger, österreichischer Filmproduzent
 Franz Raberger (* 1950), österreichischer Kommunikations- und Teamtrainer
 Michael Raberger (* 1972), österreichischer Manager
 Philipp Raberger, österreichischer Musiker, früherer Gitarrist der Gruppe Marrok
 Walter Raberger (1939–2021), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Bernhard Raberger, Geschäftsführender Gesellschafter von Blue Minds Company